Cinque unità della US Navy sono state battezzate USS Kearsarge, la prima in onore del monte omonimo del New Hampshire, le altre quattro in onore della prima nave.

 – sloop-of-war varato per la marina dell'Unione l'11 settembre 1861, che prese parte alla guerra di secessione americana e naufragò in america centrale il 2 febbraio 1894.
 – pre-dreadnought, unità capoclasse della classe omonima varata il 24 maggio 1898. Decomissionata nel 1920 venne trasformata in nave gru e ribattezzata Crane Ship No. 1, per essere infine venduta per demolizione il 9 agosto 1955. È stata l'unica nave da battaglia statunitense a non avere il nome di uno Stato.
 – portaerei classe Essex impostata nel 1942, che fu rinominata  prima del varo avvenuto nel 1943.
 – portaerei classe Essex varata il 5 maggio 1945, che prese parte alla guerra di Corea ed alla guerra del Vietnam. Fu demolita nel 1974.
 – nave da assalto anfibio della classe Wasp entrata in servizio nel 1993.